Das Mixed der Wimbledon Championships 1996 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger waren Martina Navratilova und Jonathan Stark. Das Finale bestritten Larisa Neiland und Mark Woodforde gegen Helena Suková und Cyril Suk, welches Suková und Suk in 3 Sätzen gewannen. Für das Geschwisterpaar war dies der zweite gemeinsame Mixed-Titel nach Paris 1991.

Suková gewann zusammen mit dem Doppeltitel in diesem Jahr (mit Martina Hingis) zum insgesamt sechsten Mal bei den Championships. Ihr Bruder hält bei zwei Erfolgen. Für Suková war es der vierte Grand-Slam-Titel im Mixed und der 13. insgesamt. Suk hat nun drei Grand-Slam-Erfolge zu Buche stehen, allesamt im Mixed.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Anmerkungen

Weblinks 
 Spielplan auf ITFtennis.com (englisch)
 Spielplan auf WTAtennis.com (PDF-Datei; 141 kB) Dokument-Seite 5 (englisch)

Mixed
1996